Fast Lane é o primeiro single do EP Hell: The Sequel da dupla Bad Meets Evil.

Singles de 2011